Епархия Тхайбиня () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Тхайбинь, Вьетнам. Епархия Тхайбиня входит в митрополию Ханоя. Кафедральным собором епархии Тхайбиня является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 

9 марта 1936 года Римский папа Пий XI издал буллу "Praecipuas inter", которой учредил апостольский викариат Тхайбиня.

24 ноября 1960 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу "Venerabilium Nostrorum", которой преобразовал апостольский викариат Тхайбиня в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Juan Casado Obispo O.P.  (9,03.1936 – 19.01.1941);  
 епископ Santos Ubierna O.P. (24.02.1942 – 15.04.1955); 
 вакансия  (1955-1960);
 епископ Dominique Dinh-Duc-Tru (5.03.1960 – 8.06.1982); 
 епископ Joseph Marie Dinh-Binh (7.06.1982 – 14.03.1989);
 епископ François Xavier Nguyên Van Sang (3.12.1990 – 25.07.2009);
 епископ Pierre Nguyên Van Dê S.D.B. (25.06.2009 – по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Praecipuas inter, AAS 28 (1936), стр. 392 
  Булла Venerabilium Nostrorum, AAS 53 (1961), стр. 346

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Вьетнама